Everitt ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Everitt (Anthony Michael Everitt; * 1940), britischer Anglist, Kunstkritiker und Hochschullehrer 
 Arthur Everitt (1872–1952), britischer Fechter
 Barry Everitt, britischer Biopsychologe und Hochschullehrer
 Francis Everitt (* 1934), britisch-US-amerikanischer Physiker
 Byron F. Everitt (1872–??), kanadisch-US-amerikanischer Automobilunternehmer

Everitt steht für:

 Everitt, Markenname der Metzger Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Everitt-Metzger-Flanders Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Everett